Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1988 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Інсбруку, Австрія, з 17 по 24 січня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1988
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1988

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1988